

Беннінгтон — місто, штат Канзас
 Беннінгтон — місто, штат Небраска
 Беннінгтон — місто, штат Нью-Гемпшир
 Беннінгтон — місто, штат Нью-Йорк
 Беннінгтон — місто, штат Оклахома
 Беннінгтон — місто, штат Вермонт
 Беннінгтон — переписна місцевість, штат Айдахо
 Беннінгтон — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир
 Беннінгтон — переписна місцевість, штат Вермонт